

Даннемора — місто, штат Нью-Йорк
 Даннемора — селище, штат Нью-Йорк